Ubatuba kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ubatuba (kommunhuvudort), São Paulo, 
 Ubatuba (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar